Пото () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пото, Алисия (род. 1978) — австралийская баскетболистка, защитник.
 Пото — город и окружной центр в округе Ле-Флор, штат Оклахома, США.
 Пото — река в штате Оклахома.
 Школа Пото-Пото — обозначение принадлежности к творчеству художников, работавших в школе-мастерской современной африканской живописи и графики.

Другие значения 
 Пото — млекопитающее семейства енотовых.
 См. также 
 Потто